Dansson är ett svenskt efternamn Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Dans son.

Personer med namnet Dansson eller varianter av detta namn

A
 Anund Dansson (Anundssönernas ätt), medeltida frälseman.

E
Erik Dansson, nämnd som "häradsdomhavande" 27 juni 1414 och 25 oktober 1424  i Bobergs härad.

B
 Bengt Dansson (båt), svensk lagman i Ölands lagsaga 1423-1429.

J
Johan, eller Jon Dansson (stolpe), riddare, gift med Ingeborg Bosdotter (Natt och Dag), vars dotter Ingegerd Jonsdotter (stolpe) var gift med Amund Hatt och Harald Magnusson (Staffanssönernas ätt).

K
Karl Dansson (Stjärnbjälke), gift 1324 med Ingeborg Magnusdotter (dotter till Magnus Gregersson som var sonson till Birger jarl)
 Knut Dansson, medeltida svensk riddare, nämnd i ett dokument från 11 februari 1253, där Birger jarl byter jord med Gudhems kloster.
 Knut Dansson (molnskura) (nämnd 21 januari 1350), bror till Lars Dansson (molnskura), och far till Dan Knutsson (molnskura).

L
 Lars Dansson (molnskura), nämns som häradshövding i Valkebo första gången 1353  och sista gången 1361. 
Lars Dansson (nämnd 1339), medeltida välboren man vars ätt inte har identifierats, se Bergkvaraätten.

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn